Бруцца́но-Дзеффи́рио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Реджо-Калабрия.

Население составляет 1343 человека, плотность населения составляет 67 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 89030. Телефонный код — 0964.

Покровительницей коммуны почитается , празднование в первое воскресение сентября.

Ссылки